Ströja kan syfta på:

 Ströja –  en by i Börje socken, Uppsala kommun
 Ströja socken – en medeltida socken på Visingsö
 Ströja församling – en medeltida församling på Visingsö
 Ströja, Norrköpings kommun – en tidigare bebyggelse i Kvillinge socken i Norrköpings kommun
 Ströja naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun